La Rebelde é o seu segundo álbum de estúdio da cantora mexicana Ninel Conde. Lançado em Outubro de 2005, no México, o disco é a trilha sonora da segunda temporada da telenovela Rebelde.

Faixas 
 No me veras
 La rebelde
 Matame
 Ingrato
 Que no te asombre
 Cuando me vaya de tu lado
 Todo conmigo
 No hay mal
 Tu
 Una mala hierba
 Un adios

Rebelde